La Seconda Lega della Federazione Ticinese di Calcio (Seconda Lega FTC) è composta dalla stagione 2003-2004 da 1 gruppo di 14 squadre.

Stagione 2000-01

Stagione 2001-02

Stagione 2002-03

Stagione 2003-04

Stagione 2004-05

Stagione 2005-06

Stagione 2006-07

Stagione 2007-08

Stagione 2008-09

Stagione 2009-10

Stagione 2010-11

Stagione 2011-12
Classifica dopo il girone d'andata:

Collegamenti esterni
 

Calcio nel Canton Ticino
Seconda Lega